Die Suomensarja 1960 war die 23. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die 18. unter dem Namen Suomensarja.

Modus 
Die 34 Mannschaften waren in drei regionale Gruppen eingeteilt. Die Teams spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die Gruppensieger stiegen in die Mestaruussarja 1961 auf. Aus der Gruppe mit 12 Vereine stiegen die letzten drei Teams ab, aus den beiden Gruppen mit 11 Vereine die letzten zwei.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Süd

Gruppe Ost

Gruppe Nord

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1960
1960